La Fortaleza Kodak es un castillo situado en Ucrania. Fue construida en 1635 por el rey polaco Ladislao IV Vasa sobre el río Dniéper, cerca de lo que se convertiría en la ciudad de Stari Kodaky . Fue construido por Stanisław Koniecpolski para controlar los cosacos del Sich Zaporizhian. Los polacos trataron de establecer el orden en esa zona, y puesto en marcha el cartógrafo militar francés. El costo de la fortaleza fue de 100 mil zlotys polacos. 

Poco después de la construcción que fue completada en julio de 1635, la fortaleza fue el blanco de un ataque sorpresa realizado por las fuerzas cosacas de Ivan Sulima (la noche del 11 de agosto de 1635). Toda la guarnición alemana de mercenarios fueron asesinados y la fortaleza fue demolida.

En 1639, fue reconstruida por los polacos que contrataron al ingeniero alemán Friedrich Getkant. Se ha triplicado en tamaño. La fortaleza contenía una iglesia católica con el monasterio y una iglesia ortodoxa. Su guarnición se aumentó a 600 con apoyo de la artillería. Cerca de dos millas fuera de la fortaleza fue erigida una torre de vigilancia enorme. 

Durante la sublevación de Khmelnytsky en 1648, la fortaleza fue mandada por Krzysztof Lada-Grodzicki, y se rindió a los cosacos el 1 de octubre de 1648, tras un asedio de siete meses. La fortaleza capituló al escuchar la noticia de la derrota polaca en la Batalla de Pyliavtsi. Los defensores de la tropa fueron masacrados. El comandante de Kodak y otros oficiales fueron vendidos por los cosacos en la esclavitud tártaro.

Después del Tratado de Pereyaslav en 1654, la fortaleza fue atendida por los cosacos. Fue destruida más tarde por parte de Rusia por Pedro el Grande de acuerdo a los términos del Tratado de la Pruth con el Imperio Otomano en 1711. Hoy en día el sitio es sólo ruinas, pero es una atracción turística popular.

Véase también 
 Castillo
 Palacio

Referencias

Bibliografía 
 (Polish) Czołowski A., Kudak. Przyczynki do założenia i upadku twierdzy. (Notes to the establishment and destruction of the fortress) "Kwartalnik Historyczny" (Historical Quarterly) R. 40:1926, pp 161–184
 Maryan Dubiecki, Kudak: twierdza kresowa i jej okolice, Warszawa, Gebethner i Wolff, 1900, pp. 151-152.

Enlaces externos 
 Sitio web con información sobre el castillo

Castillos de Ucrania
Arquitectura de Ucrania del siglo XVII